Edgewood ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edgewood (Florida), im Orange County
 Edgewood (Illinois), im Effingham County
 Edgewood (Boone County, Illinois)
 Edgewood (Indiana), im Madison County
 Edgewood (Iowa), im Clayton und im Delaware County
 Edgewood (Kentucky), im Kenton County
 Edgewood (Maryland), im Harford County
 Edgewood (Minnesota), im Isanti County
 Edgewood (Missouri), im Pike County
 Edgewood (New Jersey)
 Edgewood (New Mexico), im Santa Fe County
 Edgewood (Ohio), im Ashtabula County
 Edgewood (Allegheny County, Pennsylvania)
 Edgewood (Northumberland County, Pennsylvania)
 Edgewood (Texas), im Van Zandt County
 Edgewood (Washington), im Pierce Count
 Edgewood (Rhode Island)

im NRHP gelistete Objekte:
 Edgewood, in Montgomery, Alabama, ID-Nr. 73000367 
 Edgewood College Mound Group Archeological District, in Madison, Wisconsin, ID-Nr. 91000669
 Edgewood Historic District-Taft Estate Plat, in Cranston, Rhode Island, ID-Nr. 03001069
 Edgewood House, in Pelham Manor, New York, ID-Nr. 86001388
 Edgewood Manor, in Clarksburg, West Virginia, ID-Nr. 05000662
 Edgewood Park Historic District, in New Haven, Connecticut, ID-Nr. 86001991
 Edgewood School of Domestic Arts, in Iowa Falls, Iowa, ID-Nr. 79000897
 Edgewood Store, in Edgewood, Kalifornien, ID-Nr. 04000140
 Edgewood Yacht Club, in Cranston, Rhode Island, ID-Nr. 89000072

Siehe auch:
 Edgewood Acres
 Edgewood Estates
 Edgewood Hills
 Edgewood Park
 Edgewood Terrace